Vrången kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Vrången (Frödinge socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Lilla Vrången (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (11,3 ha)
Lilla Vrången (Överums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (34,9 ha)
Stora Vrången (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (1,29 km²)
Stora Vrången (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (21,9 ha)
Stora Vrången (Vimmerby socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Vrången (Fagerhults socken, Småland), sjö i Högsby kommun,  (6,08 ha)
Vrången (Ingatorps socken, Småland), sjö i Eksjö kommun och Ydre kommun,  (14,1 ha)
Vrången (Nottebäcks socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun och Vetlanda kommun,  (54,1 ha)
Vrången (Skede socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (1,59 km²)
Vrången (Västrums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (41,7 ha)
Vrången (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (17,6 ha)
Yttre Vrången, sjö i Hultsfreds kommun,  (36,3 ha)
Övra Vrången, sjö i Hultsfreds kommun,  (48,6 ha)
Lill-Vrången, sjö i Ockelbo kommun,  (7,37 ha)
Stor-Vrången, sjö i Ockelbo kommun,  (41,5 ha)
Vrången, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (25,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn